Mount Huntington ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Mount Huntington (Alaska) in der Alaskakette
 Mount Huntington (Kalifornien) in der Sierra Nevada
 Mount Huntington (New Hampshire) in den White Mountains